Beacon Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beacon Point (Alabama), im Tuscaloosa County
 Beacon Point (Montana), im Madison County